Ronding kan betekenen:
afronding bij berekeningen;
ronding (schaatsen), de boogvorm van een schaats;
afronding (sediment), in de sedimentologie de mate van afronding van sedimentdeeltjes;
ronding (taal), in de fonologie de verandering van een ongeronde naar een geronde klank (zoals bvb. zeven > zeuven).